Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow (1883-1946) – rosyjski kompozytor
 Aleksandr Pietrowicz Aleksandrow (1900-1946) – radziecki kontradmirał
 Aleksandr Aleksandrow (1906-1981) – radziecki inżynier, budowniczy i urzędnik 
 Aleksandr Aleksandrow (1907-?) – podoficer NKWD i MGB, jeden z wykonawców zbrodni katyńskiej
 Aleksandr Daniłowicz Aleksandrow (1912-1999) – rosyjski matematyk, filozof i alpinista
 Aleksandr Pawłowicz Aleksandrow (ur. 1943) – rosyjski kosmonauta

Zobacz też 
 Aleksandyr Aleksandrow